Thompson est un nom de famille d'origine britannique.

Patronyme 

 Adam Thompson (né en 1992), footballeur nord-irlandais ;
 Al Thompson (1884-1960), acteur américain ;
  ;
  ;
 Archie Thompson (né en 1978), footballeur australien ;
  ;
 Barbara Thompson (1944-2022), saxophoniste, flûtiste et compositrice britannique de jazz et de fusion ;
 Benjamin Thompson (1753-1814), physicien américain ;
 Bennie Thompson (1948-), homme politique américain ;
 Bernard Thompson (1962-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Bob Thompson (1937-1966), peintre figuratif afro-américain
 Bobb'e J. Thompson (1996-), acteur américain ;
  ;
 Broderick Thompson (1994-), skieur alpin canadien ;
 Brooks Thompson (né en 1970), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
  ;
 Carlene Thompson (née en 1952), autrice américaine de romans policiers ;
 Carlos Thompson (1923-1990), acteur argentin ;
  ;
  ;
 Clara Thompson (1893-1958), psychiatre et psychanalyste américaine ;
 Claude Thompson (1927-2013), évêque et compositeur canadien ;
 Chris Thompson (né en 1981), athlète britannique, spécialiste des courses de fond ;
  ;
 Craig Thompson (né en 1975), dessinateur et scénariste de bande dessinée américain ;
 Cynthia Thompson (1932-2019), athlète jamaïcaine ;
 Daley Thompson (né en 1958), sportif britannique, champion olympique du décathlon ;
 Danièle Thompson (née en 1942), cinéaste et dramaturge française ;
 Dauphin Thompson (1838-1859), abolitionniste américain ;
  ;
 Deon Thompson (né en 1988), joueur de basket-ball américain ;
 Dijon Thompson (né en 1983), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Elaine Thompson (née en 1992), sportive jamaïcaine, spécialiste des épreuves de sprint ;
  ;
 Emma Thompson (née en 1959), actrice et scénariste britannique ;
  ;
 Ernest Thompson (1949-), acteur, écrivain, scénariste et réalisateur américain ;
 Estelle Thompson (1930-2003), autrice de romans policiers australienne ;
 Francis Thompson (1859-1907), poète britannique ;
 Freda Thompson (1906-1980) aviatrice australienne ;
 Fredy Thompson (né en 1982), footballeur guatémaltèque ;
  ;
  ;
 Frederick P. Thompson (1846-1922), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Frederick John Thompson (1935-2010), homme politique canadien de la Saskatchewan ;
  ;
 Glenn Thompson (1959-), homme politique américain ;
  ;
  ;
  ;
 Gregory Francis Thompson (1947-2019), homme politique canadien ;
 Hanna Thompson (née en 1983), escrimeuse américaine ;
 Harlan Thompson (1890-1966), scénariste et producteur américain ;
 Harry Thompson-Lalande (1868-1940), peintre britannique ;
 Hugh C. Thompson, Jr. (1943-2006), militaire et pilote d'hélicoptère américain ;
 Hunter S. Thompson (1939-2005), journaliste américain ;
 Jacob Thompson (1810-1885), avocat et homme politique ;
 James R. Thompson (1936-2020), avocat et homme politique américain ;
  ;
 Jasmine Ying Thompson (née en 2000), chanteuse britannique ;
 Jeff Thompson (19?-), karatéka britannique ;
 Jesse C. Thompson (-2021), professeur de biologie américain ;
  ;
  ;
 Jean Thompson (née en 1940), statisticienne néo-zélandaise ;
 Jill Thompson (née en 1966), autrice américaine de bande dessinée ;
  ;
  ;
 Jon Thompson (1936-2016), artiste britannique ;
 Joseph-Antonio Thompson (1896-1974), organiste, compositeur, chef de chœur et professeur québécois ;
 
 Josh Thompson (1962-), biathlète américain ;
 Kay Thompson (1908-1998), autrice-compositrice, actrice, danseuse, chanteuse et scénariste américaine ;
 Kemel Thompson (né en 1974), athlète jamaïcain ;
 Kenneth Thompson (né en 1943), informaticien américain ;
 Kenny Thompson (né en 1985), footballeur belge ;
 Kevin Thompson (1971-), joueur américain de basket-ball ;
 Kojo Thompson (1880-1950), homme politique ghanéen ;
 LaSalle Thompson (né en 1961), joueur américain de basket-ball ;
 Lea Thompson (née en 1961), actrice et productrice américaine ;
 Leonard Thompson (1908-1935), première personne à avoir reçu une injection d'insuline pour le traitement d'un diabète de Type 1 ;
  ;
  ;
 Madison Thompson (2000-), actrice américaine ;
 Marielle Thompson (1992-), skieuse acrobatique canadienne ;
 Marshall Thompson (1925-1992), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Mary E. Thompson, statisticienne canadienne ;
 Meriwether Jeff Thompson (1826-1876), brigadier général pendant la guerre de Sécession ;
  ;
 Michel Thompson (1921-2007), peintre français ;
 Molly Thompson-Smith (1997-), grimpeuse britannique ;
 Myron Thompson (1936-2019), homme politique canadien ;
 Nsabasi Thompson, judokate nigériane ;
  ;
 Peggy Thompson, scénariste, productrice, dramaturge et professeure canadienne ;
  ;
 Phil Thompson (né en 1954), footballeur puis entraîneur anglais ;
 Porl Thompson (né en 1957), guitariste et peintre anglais ;
 Prince Lincoln Thompson (1949-1999), chanteur jamaïcain de reggae ;
 Randall Thompson (1899-1984), compositeur et pédagogue américain ;
 Reuben Thompson (2001-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Ria Thompson (1997-), rameuse australienne ;
  ;
 Riley Thompson (1912-1960), dessinateur américain ;
 Ruth Plumly Thompson (1891-1976), romancière américaine ;
  ;
 Shelley Thompson (1984-), footballeuse allemande ;
 Simon Thompson (1977-), triathlète australien ;
 Smith Thompson (1768-1843), secrétaire à la Marine et juge assesseur de la Cour suprême des États-Unis ;
 Sophie Thompson (1962-), actrice britannique ;
  (1912-1976), chimiste américain ;
 Stéfanie Thompson (1985-), artiste peintre canadienne ;
 Stephen Thompson (né en 1983), pratiquant de MMA américain ;
  (née en 1925), chanteuse américaine ;
 Tade Thompson, écrivain britannique d'origine nigériane ;
 Tage Thompson (1997-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Tessa Thompson (née en 1983), actrice et chanteuse américaine ;
 Thomas L. Thompson (né en 1939), bibliste et théologien danois ;
 Tommy Thompson (né en 1941), homme politique américain ;
 Tonika Sealy-Thompson (1977-), universitaire, conservatrice de musée, militante  et diplomate barbadienne ;
  ;
 Tracey Thompson (1963-), joueuse sud-africaine et américaine de badminton ;
 Trevor Thompson (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Tristan Thompson (1991-), basketteur canadien ;
 Uziah Thompson (1936-2014), percussionniste jamaïcain ;
  ;
 Wiley Thompson (1781-1835), homme politique américain ;
 .

Personnages de fiction 
 Allan Thompson, personnage de la bande dessinée Tintin
 Thomson and Thompson, les noms des Dupond et Dupont dans la version anglophone de Tintin

Population 
 Thompson, l'ancien nom d'une tribu indienne du Canada, désormais appelée Nlaka'pamux
 thompson, la langue de cette tribu, rattachée au groupe linguistique salish de l'intérieur

Art et culture 

 , une série télévisée britannique réalisée par John Stroud en 1988 ;
 Les Carnets du Major Thompson (1954), le plus grand succès littéraire de Pierre Daninos ;
 Les Carnets du Major Thompson, adaptation cinématographique du livre précédent.

Toponyme 

 , plusieurs rivières au Canada et aux États-Unis ;
 , un île du Chili et une île fantôme dans l'Atlantique sud ;

Thompson, une ville du Manitoba ;
 Thompson, une circonscription électorale du Manitoba ;

Thompson, une ville du comté de Windham, dans le Connecticut ;
 Thompson, une ville du comté de Grand Forks, dans l’État du Dakota du Nord ;
 Thompson, une ville du comté de Winnebago en Iowa ;
 Thompson, une ville dans l’État de New York ;
 Thompson, un borough du comté de Susquehanna, en Pennsylvanie.

Thompson Sound, un détroit et un fjord.

Autress 
 Thompson, modèle de pistolet-mitrailleur
 Trophée Thompson, course de vitesse en avion

Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais